Я́нис Ва́йткус (; 24 октября 1984) — латвийский футболист, защитник норвежского клуба «Хаммерфест».

Карьера 
В начале 2006 года Янис Вайткус присоединился к резекненскому клубу «Дижванаги», в составе которых он вскоре дебютировал в Высшей лиге Латвии. Также в этом сезоне он вместе с клубом дошёл до стадии полуфинала в розыгрыше Кубка Латвии.

В 2007 и 2008 годах Янис Вайткус играл в Первой лиге за вентспилсские клубы «Виндава» и «Транзит».

В начале 2009 года Янис Вайткус присоединился к клубу «Вентспилс», но, не сыграв за него ни одной игры, в августе того же года перешёл литовский клуб «Таурас».

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте tuttocalciatori.net
 
 Профиль на сайте УЕФА

Футболисты Латвии
Игроки ФК «Вентспилс-2»
Игроки ФК «Дижванаги»
Игроки ФК «Виндава»
Игроки ФК «Транзит»
Игроки ФК «Таурас»
Игроки ФК «Викингур» Оулафсвик